Erydan (gr. Eridanos, łac. Eridanus) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie rzeki o tej samej nazwie
 Erydan (Eridanus) – gwiazdozbiór równikowy i nieba południowego

Zobacz też 

 Eridan – hipotetyczna rzeka eoceńska
 40 Eridani – potrójny układ gwiezdny w gwiazdozbiorze Erydanu